Éraste est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Éraste est un prénom masculin désuet.

Éraste peut être aussi un patronyme.

Saint chrétien 
 Éraste de Corinthe (), disciple de saint Paul ; fêté localement le 26 juillet.

Nom commun 
 l'éraste, dans la Grèce antique, était un homme adulte, engagé dans un couple pédérastique, avec un adolescent appelé éromène.

Notes et références